

Patronyme 

 Tosin Abasi (1983-), un guitariste américano-nigérian.

Toponyme 

 Ikot-Abasi, une ville et une zone de gouvernement local de l'État d'Akwa Ibom au Nigeria.

Patronyme nigérian